Onkelinx ist der Familienname folgender Personen:

 André Onkelinx (* 1931), belgischer Diplomat
 Laurette Onkelinx (* 1958), belgische sozialistische Politikerin

Siehe auch:
 Regierung Onkelinx